Fteliá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pteléa (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Fteliá (ort i Grekland), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Drámas, 

Robotskapade Greklandförgreningar